

Ґавлув — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґавлув — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґавлув — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства